Publi Sulpici Rufus (tribú), tribú de la plebs el 88 aC
 Publi Sulpici Rufus (pretor), pretor el 48 aC